Eurovision Song Contest 1966 sändes den 5 mars 1966 från CLT Grand Auditorium de RTL i Luxemburg, i och med att Luxemburg året innan hade vunnit med låten "Poupée de cire, poupée de son" av France Gall. Programledare var Josiane Shen. Varje lands jury bestod detta år av tio medlemmar, där varje medlem hade en röst att lägga på sin favorit. Sedan Sverige hade sjungit på engelska året innan, infördes nu regeln att varje land endast fick sjunga på sitt hemspråk.

Detta år tillträdde Clifford Brown som röstkontrollant och ytterst ansvarig för Eurovisionsschlagerfestivalen och behöll detta uppdrag fram till 1977.

Segraren detta år blev Udo Jürgens, som representerade Österrike, med låten Merci Chérie. Detta var hans tredje deltagande i festivalen, i och med att han även hade deltagit i Köpenhamn 1964 då han kom sexa, och fyra i Neapel 1965.

Italien var på väg att avvika från tävlingen bara några timmar före tävlingen, då Domenico Modugno, som representerade landet blev missnöjd över orkestern och krävde att två gitarrister skulle vara med på scenen. Han blev nekad detta, och vägrade då att sjunga på generalrepetitionen. En kompromiss genomfördes genom att orkestern inte spelade upp bidraget, utan endast med ett pianoackompanjemang av dirigenten.

Bidragen

Omröstningen

Återkommande artister

Källor

Externa länkar

Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1966 i Luxemburg